Борис Семёнович Шипилов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, первый секретарь Тимашёвского райкома КПСС, Краснодарский край. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1892 году в селе Шехмань. Член ВКП(б) с 1918 года.

С 1906 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1906—1960 гг. — подручный пекаря и пекарь-бараночник в частных пекарнях в Шехмани, чернорабочий на дробо-литейном заводе Бельгийского общества, в Русской Императорской армии, участник Гражданской войны, военный комиссар отдельного эскадрона, окончил курсы военных комиссаров имени К. Е. Ворошилова, военный комиссар Северского районного военного комиссариата, заведующий организационным отделом Северского райкома ВКП(б), секретарь партийной ячейки секции грузчиков в Краснодаре, станицы Усть-Лабинская, первый секретарь Горячеключевского, Баталпашинского, Абинского, Каневского, Темиргоевского райкома ВКП(б) Краснодарского края.

Участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал военным комиссаром 10-й дивизии 4-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.

После войны — заместитель председателя Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся, заведующий отделом соцобеспечения Краснодарского крайисполкома, первый секретарь Лабинского, Тимашёвского райкомов ВКП(б).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1957 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов.

Умер в 1982 году в Краснодаре.

Литература 
 Борис Семенович Шипилов // Трудовая Слава: золотые звезды Курганинского района / МБУК «Курганинская МЦБС», Методикобиблиографический отдел. — Курганинск, 2008. — с.22.

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Первые секретари районных комитетов КПСС
Участники Гражданской войны в России
Депутаты Краснодарского краевого совета